Хенна Катарина Юханссон (, род. ) — шведская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка Европы 2012 года, призёр чемпионатов мира и Европы. Участница летних Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов. Участница Европейских игр 2015 года.

Биография 
В 2009 году на чемпионате Европы в Литве, в категории до 63 кг, она завоевала бронзовую медаль. Через год, на чемпионате мира в Москве, она стала третьей и получила бронзу чемпионата мира.

В 2012 году на чемпионате Европы в Белграде она стала чемпионкой в весовой категории до 67 кг. В этом же году принимала участие в летних Олимпийских играх в Лондоне.

На летних Олимпийских играх в Бразилии она выступила в весовой категории до 63 кг. Уступила в четвертьфинале белорусской спортсменке Марии Мамошук.

В мае 2018 года на чемпионате Европы в Каспийске стала третьей в весовой категории до 65 кг и завоевала бронзовую медаль.

На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 62 кг, Хенна завоевала бронзовую медаль повторив свой успех на мировых чемпионатах.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Швеции
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионки Европы по женской борьбе